Лоба — село, Мендикаринський район, Костанайська область, Казахстан
 Лоба — присілок, Красночетайський район, Чувашія, Росія